przylepka -

1. «kromka chleba odkrojona z końca bochenka»

2. «dziecko lubiące się pieścić»

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Przylepka – część wsi Biesiec w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew
 Przylepka – kolonia w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew

Inne 
 przylepka (Melanelia) – rodzaj porostów

Przypisy